Voici la liste des planètes mineures numérotées de 172001 à 173000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 172001 à 173000

172001-172100

172101-172200

172201-172300

172301-172400

172401-172500

172501-172600

172601-172700

172701-172800

172801-172900

172901-173000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000